Seznam guvernerjev Južne Dakote.

Opombe
1Mellette je bil zadnji guverner Teritorija in prvi izvoljen guverner Južne dakote.
2Kneip je odstopil, ker je prevzel mesto veleposlanika v Singapuru 24. julija 1978.
3Mickelson je umrl v letalski nesreči 19. aprila 1993.

Južna Dakota